Вильбоа, Александр Никитич (), (1716 — 29 января (9 февраля) 1781 года Дерпт), российский генерал, герой Семилетней войны, восьмой генерал-фельдцейхмейстер русской армии.
 Вильбоа, Константин Петрович (1817—1882) — русский композитор.
 Франц Вильбоа (Никита Петрович) (, 1681—1760, Дерпт) — русский вице-адмирал французского происхождения.
 Вильбоа, Франц Францевич (Franz Karl Theodor Guillemot de Villebois; 1836—1890) — скульптор.
 Граф Вильбуа-Марейль, Жорж де (1847—1900) — полковник французской службы, фехт-генерал и военный писатель.

Примечания